Stężyca (gromada w powiecie kartuskim)
 Stężyca (gromada w powiecie ryckim) (garwoliński/rycki)

także:
 Stężyca Łęczyńska (gromada) (powiat krasnostawski)